Mittwochsgesellschaft bzw. Mittwoch-Gesellschaft steht für

Gesellschaften in Berlin:
 Berliner Mittwochsgesellschaft, auch „Gesellschaft der Freunde der Aufklärung“ (1783–1798)
 Feßlersche Mittwochsgesellschaft (1795–1806)
 Mittwochsgesellschaft (1863–1944)
 Mittwoch-Gesellschaft von Ernst Bassermann (1915 gegründet)

in anderen Orten:
 Münchner Mittwochsgesellschaft, gegründet von Hugo Bruckmann (1886 – mindestens 1898) 
 Psychologische Mittwoch-Gesellschaft in Wien (1902–1908)

Neue Mittwochsgesellschaft steht für:
 Neue Mittwochsgesellschaft in Berlin (1824–1856), gegründet von Julius Eduard Hitzig
 Neue Mittwochsgesellschaft (seit 1996), siehe Mittwochsgesellschaft #Neue Mittwochsgesellschaft ab 1996

Siehe auch:
 Issuikai, politische Gruppe in Japan, die sich am ersten Mittwoch des Monat trifft
 Mittwoch-Verein „Schlüssel“ zu Weimar (1847–1945)